Tabela wszech czasów Ekstraklasy w piłce nożnej obejmuje podsumowanie sezonów 1927 – 2021/2022 najwyższej klasy rozgrywkowej tej dyscypliny w Polsce.

Tabela prezentuje następujące dane dotyczące poszczególnych drużyn:
 liczbę zdobytych tytułów mistrza ligi (nie tytułów mistrza Polski; w sprawie tytułów mistrza Polski patrz: Mistrzostwa Polski w piłce nożnej mężczyzn),
 liczbę rozegranych meczów,
 liczbę zdobytych punktów gdzie każde zwycięstwo liczy się za 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów (bez punktów ujemnych)
 liczbę zdobytych punktów,
 liczbę zwycięstw (w tym za 3 punkty),
 liczbę remisów,
 liczbę porażek (w tym za –1 punkt),
 liczbę bramek strzelonych i straconych oraz bilans bramek,
 lata gry w lidze,
 najwyższą zajętą lokatę.

Tabela 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022. Podano nazwy drużyn, pod którymi występowały przez większość okresu gry w lidze.

Źródło:  + tabela za rundę wiosenną 2022 http://www.90minut.pl/tabela.php [dostęp 2022-06-10]

Legenda:
 uczestnicy Ekstraklasy sezonu 2022/2023
 kluby nieistniejące lub nieposiadające obecnie sekcji piłkarskiej
 kluby, których siedziba znajduje się poza obecnymi granicami Polski

Objaśnienia 
 Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje lepszy bilans bramkowy, następnie większa liczba goli zdobytych.
 W sezonach 1927 – 1994/1995 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, a za remis 1 punkt. W sezonach 1986/1987 – 1989/1990 za zwycięstwo różnicą minimum 3 goli przyznawano dodatkowo 1 punkt, natomiast za porażkę różnicą minimum 3 bramek odejmowano jeden punkt. Od sezonu 1995/1996 za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, a za remis 1 punkt.
 W sezonie 2001/2002 punkty z 14 pierwszych kolejek dzielono oficjalnie na pół (z ewentualnym zaokrągleniem do góry). Tabela nie uwzględnia jednak tego dzielenia.
 W sezonach 2013/2014 – 2016/2017 punkty z 30 pierwszych kolejek dzielono oficjalnie na pół (z ewentualnym zaokrągleniem do góry). Tabela nie uwzględnia jednak tego dzielenia.
 W tabeli uwzględniono wyniki Dębu Katowice z 1937 roku, w którym to za przekupstwo w meczu z poprzedniego sezonu został wykluczony z ligi, a wszystkie mecze z jego udziałem sklasyfikowano jako walkowery 0:3.
 Wliczono dodatkowe mecze barażowe między drużynami ekstraklasy zarówno o mistrzostwo, jak i pozostanie w lidze (razem 11 meczów w sezonach: 1948, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989), natomiast nie uwzględniono w tabeli baraży o prawo gry w ekstraklasie między zespołami różnych klas rozgrywkowych.
 Wliczono mecze z nieukończonego sezonu 1939.

Kary punktowe 
Uwzględniono kary nałożone przez organizatorów rozgrywek:
 w sezonie 1934 w spotkaniu Garbarnia Kraków – Łódzki KS orzeczono obustronny walkower 0:3 (mecz się nie odbył z winy obu drużyn);
 mecze z sezonu 1986/1987: Lech Poznań – Polonia Bytom 1:1, Olimpia Poznań – Stal Mielec 1:3, Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów 0:2) oraz sezonu 1992/1993 (Wisła Kraków – Legia Warszawa 0:6, Łódzki KS – Olimpia Poznań 7:1 w związku z podejrzeniami o ułożenie wyników zostały zweryfikowane jako odbyte, lecz drużynom odebrano zdobycze punktowe i bramkowe (tak też zaliczono w tabeli);
 w sezonie 1993/1994 Legia Warszawa, Wisła Kraków i Łódzki KS rozpoczęły rozgrywki z ujemnym kontem (–3 punkty), w wyniku nałożonej kary za wydarzenia z ostatniej kolejki sezonu 1992/93;
 na początku sezonu 2009/2010 Jagiellonia Białystok została ukarana odjęciem 10 punktów za udział w aferze korupcyjnej;
 na początku sezonu 2012/2013 Zagłębie Lubin zostało ukarane odjęciem 3 punktów za udział w aferze korupcyjnej;
 w sezonie 2015/2016 Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, Ruch Chorzów i Wisła Kraków zostały ukarane odjęciem 1 punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych;
 w sezonie 2016/2017 Ruch Chorzów został ukarany odjęciem 4 punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych;
 w sezonie 2017/2018 Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem 1 punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych;
 na początku sezonu 2020/2021 Cracovia została ukarana odjęciem 5 punktów za działania korupcyjne.

Fuzje i przejęcia drużyn 
Uwzględniono następujące fuzje i przejęcia drużyn:
 połączenie Amiki Wronki i Lecha Poznań (2006) – bilans Lecha Poznań przed i po fuzji liczony jest razem.
 połączenie Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski i Polonii Warszawa (2008) – bilans Polonii Warszawa przed i po fuzji liczony jest razem.

Nie uwzględniono następujących fuzji i przejęć drużyn:
 połączenie Unionu Łódź i Klubu Turystów Łódź w Union-Touring Łódź (1932) – bilans Klubu Turystów i Unionu-Touringu liczony jest oddzielnie.
 połączenie Rymera Niedobczyce i Błyskawicy Radlin w Górnika Radlin (1949) – bilans Rymera i Górnika liczony jest oddzielnie.
 połączenie Sokoła Pniewy i GKS Tychy w Sokoła Tychy (1995) – bilans Sokoła Pniewy i Sokoła Tychy liczony jest oddzielnie.
 połączenie Olimpii Poznań i Lechii Gdańsk w Lechię/Olimpię Gdańsk (1995) – bilans Olimpii, Lechii i Lechii/Olimpii Gdańsk liczony jest oddzielnie.

Uwagi 
 Pogoń Lwów, Warszawianka, Union-Touring Łódź, OWKS Kraków, Sokół Pniewy i Amica Wronki są jedynymi zespołami, które nigdy nie spadły z ligi bądź nie zostały z niej karnie zdegradowane.
 Amica Wronki, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Olimpia Poznań i Sokół Pniewy przestały występować w lidze po fuzjach z innymi klubami.
 Legia Warszawa jest najdłużej grającym (bez przerwy) zespołem w Ekstraklasie (od wznowienia rozgrywek systemem ligowym po II wojnie światowej w 1948 roku, nie spadła do drugiej ligi).
 We wszystkich dotychczasowych książkach i opracowaniach zawierających tabele poszczególnych sezonów pominięto walkower przyznany po meczu Garbarnia – Podgórze 1:0 (1933). W trakcie tego spotkania drużyna gości zeszła z boiska w 47 minucie po tym, jak żandarmeria wojskowa niespodziewanie aresztowała jej środkowego pomocnika, szeregowego Władysława Kreta. Walkower przyznał Wydział Gier i Dyscypliny Ligi, a napisały o tej decyzji gazety regionalne: m.in. „Ilustrowany Kurier Codzienny” (nr 198 z 19.07.1933, s. 16), „Kurier Poznański” (nr 324 z 18.07.1933, s. 4) oraz „Express Wieczorny Ilustrowany” (nr 198 z 18.07.1933, s. 7). Ostateczny wynik tego meczu przez ponad 80 lat był błędnie podawany we wszystkich opublikowanych dotąd tabelach sezonu z 1933 roku oraz we wszystkich opracowanych na tej podstawie tabelach wszech czasów. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że prasa sportowa nie podała żadnej wzmianki na temat przyznania walkoweru.

Przypisy

Bibliografia 
 

Piłkarskie rankingi
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce